Belgrano es un apellido italiano de antiquísimo origen. Algunos autores consideran que es una contracción del término Berengarianus, denominación aplicada a los partidarios de Berengario, en el . La constancia documental más antigua conocida es bajo la forma Berganus y corresponde al . Es un apellido muy destacado y de renombre en Argentina, país hacia donde la familia Belgrano emigró durante el , aportando distintos miembros a la política, cultura, historia y conformación de ese país, siendo el más destacado Manuel Belgrano, político, militar y creador de la bandera nacional. En Argentina y Uruguay puede designar:

Personalidades 

 General Manuel Belgrano (1770-1820), político y militar argentino.
 Alberto Belgrano Blanco arquitecto argentino;
 Carlos José Belgrano (1761-1814), militar argentino, hermano mayor de Manuel Belgrano;
 Carlos Rossi Belgrano (1891-1973), médico argentino
 Domingo Belgrano (1768-1826), sacerdote argentino, hermano de Manuel Belgrano;
 Eduardo Belgrano Rawson (1943-) escritor argentino;
 Francisco Belgrano (1771-1824), comerciante y funcionario argentino, hermano de Manuel Belgrano;
 Joaquín Belgrano (1773-1848), comerciante y funcionario argentino, hermano de Manuel Belgrano;
 José Gregorio Belgrano (1762-1823), militar argentino, hermano de Manuel Belgrano;
 Manuel Belgrano Cabral (ca 1803-1839) poeta y dramaturgo argentino sobrino del prócer Manuel Belgrano;
 Miguel Belgrano (1777-1825), militar y educador argentino, el menor de los hermanos varones de Manuel Belgrano;
 José Denis Belgrano (1844-1917) pintor español;
 Juan Carlos Belgrano (1848-1911), abogado y político argentino que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires;
 Pedro Rosas y Belgrano (1813-1863), militar argentino, hijo de Manuel Belgrano.

Sociedad 

 Divisiones administrativas
 el departamento Doctor Manuel Belgrano, en la provincia de Jujuy;
 el departamento General Belgrano, en la provincia del Chaco;
 el departamento General Belgrano, en la provincia de La Rioja;
 el departamento General Manuel Belgrano, en la provincia de Misiones;
 el departamento Belgrano, en la provincia de Santa Fe;
 el departamento Belgrano, en la provincia de Santiago del Estero;
 el departamento Belgrano, en la provincia de San Luis.
 el Partido de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires.
 Localidades
 General Belgrano, localidad del partido de General Belgrano, provincia de Buenos Aires;
 Colonia Belgrano, localidad del departamento San Martín, provincia de Santa Fe;
 General Belgrano o Pueblo Belgrano una localidad en el departamento Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos;
 Nuevo Pueblo Belgrano nombre de una localidad cercana a la de General Belgrano también en el departamento Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos;
 Puerto Belgrano, localidad del partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales, provincia de Buenos Aires;
 Fortín Belgrano, localidad del departamento General Güemes, provincia del Chaco;
 Villa General Belgrano, localidad del departamento Calamuchita, provincia de Córdoba;
 General Manuel Belgrano, localidad del departamento Patiño, provincia de Formosa;
 Barrios:
 al barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires;
 Belgrano C, barrio no oficial dentro del barrio porteño de Belgrano;
 Belgrano R, barrio no oficial dentro del barrio porteño de Belgrano;
 al Barrio Belgrano, en la ciudad de Montevideo, Uruguay;
 al barrio de Belgrano, en la ciudad de Rosario;
 al Barrio Belgrano Norte, en el distrito de Villa Bastías, Argentina;
 al Barrio Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba;
 al Barrio Belgrano Sudeste El Mallín de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, Argentina.
 Callejero:
 la avenida Belgrano en la ciudad de Buenos Aires;
 la avenida Belgrano en la ciudad de Rosario;
 el pasaje Belgrano en la ciudad de Buenos Aires;
 la plaza Manuel Belgrano en Buenos Aires;
 la plaza General Manuel Belgrano en Burzaco, sede del primer Monumento a la Bandera del país;
 las Barrancas de Belgrano en Buenos Aires;

Geografía 

 Islas:
 la isla Belgrano nombre oficial argentino para una de las mayores islas del territorio llamado Antártida Argentina (otros países le dan otras denominaciones).
 Montañas:
 el cerro General Belgrano, en la provincia de La Rioja.
 el cerro Belgrano, en el oeste de la provincia de Santa Cruz.
 Ríos:
 el río Belgrano, en el oeste de la provincia de Santa Cruz.
 Lagos:
 el lago Belgrano, principal lago del parque nacional Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz.
 Accidentes costeros:
 el cabo Belgrano, acorde con la toponimia oficial argentina de las islas Malvinas: el extremo sur de la isla Gran Malvina.
 Reservas naturales:
 la reserva forestal General Manuel Belgrano, ubicada en la provincia de Misiones.

Arte y cultura 

 Instituciones y Asociaciones:
 el Instituto Nacional Belgraniano es el principal instituto dedicado a estudiar y honrar la memoria del General Belgrano;
 la Asociación Belgraniana de la Ciudad de Buenos Aires, filial del Instituto Nac. Belgraniano con jurisdicción en la capital;
 el Instituto Belgraniano del Partido de Tigre, filial del Instituto Nacional Belgraniano;
 Cine:
 Belgrano, película o filme cinematográfico argentino del año 2010, biográfico de los últimos diez años de vida de Manuel Belgrano.
 Hundan al Belgrano (1996) película coproducción argentino-británica.
 El Belgrano. Historia de héroes (2007) película argentina.
 Música:
 Cantata Homenaje a Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano o, abreviadamente Cantata a Manuel Belgrano, obra musical-coral realizada por Oscar Alfredo Rueda Avellaneda y Miguel Ángel Milano.
 Enseñanza:
 Universidad de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires.
 Escuela Manuel Belgrano de la ciudad de Córdoba.
 Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, una de las principales instituciones de arte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 Belgrano Day School una tradicional escuela privada porteña que recibe su nombre por estar ubicada en el barrio de Belgrano, Buenos Aires, Argentina.
 Deportes:
 el Club Atlético Belgrano, de la ciudad de Córdoba, Argentina;
 el Belgrano Athletic Club, de la ciudad de Buenos Aires;
 el Club Belgrano, de la ciudad de General Belgrano, Buenos Aires;
 el Club Atlético Defensores de Belgrano, de la ciudad de Buenos Aires;
 el Club Sportivo Belgrano, de la ciudad cordobesa argentina de San Francisco;
 el Club General Belgrano, de la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa argentina;
 el Montevideo Belgrano Baby Fútbol uno de los clubes deportivos de la ciudad de Montevideo, Uruguay.
 el Club Atlético General Belgrano, nombre que tuvo el Club Atlético Lugano desde su fundación (1915) hasta 1985.
 el Clásico General Belgrano una carrera de turf que se celebra en el Hipódromo Argentino de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.

Ingeniería y Logística 

 Telecomunicaciones
 la radio Belgrano, de Buenos Aires.
 Transportes
 el Ferrocarril General Belgrano, el más extenso de la red ferroviaria argentina;
 la empresa ferroviaria Belgrano Cargas, que opera en las vías de dicho ferrocarril;
 la estación Belgrano de la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires;
 la estación Belgrano del Tranvía del Este;
 la estación Belgrano C del Ferrocarril Mitre;
 la estación Belgrano R del Ferrocarril Mitre;
 el ARA General Belgrano, un crucero de la Armada Argentina hundido con importantes pérdidas humanas en un controvertido incidente durante la Guerra de las Malvinas;
 el ARA General Belgrano, crucero acorazado de la Armada Argentina construido en Italia.
 Otros
 la presa General Manuel Belgrano, nombre que recibe la presa del embalse de Cabra Corral, en la provincia argentina de Salta.
 el puente General Manuel Belgrano, importante puente sobre el río Paraná que une y conurba a las ciudades de Corrientes (capital de la provincia argentina homónima) y de Resistencia, capital de la provincia argentina del Chaco.
 la base antártica argentina Belgrano I;
 la base antártica argentina Belgrano II;
 la base antártica argentina Belgrano III.

Astronomía 

 (2808) Belgrano, un asteroide del cinturón principal o cinturón de asteroides.

Referencias